Parti Socialiste Autonome, een voormalige politieke partij in Frankrijk
 Prostaatspecifiek antigeen, een enzym
 Project Startarchitectuur, een begrip uit de informatietechnologie
 Groupe PSA, een Franse onderneming
 PSA International, een havenbeheerder
 Plaatspanningsapparaat, een apparaat dat de anodespanning levert voor een elektronenbuis

ook
  Aeroporto di Pisa Galileo Galilei, de IATA-luchthavencode PSA van de luchthaven van Pisa